Audio-Infos est une revue spécialisée dans l'audioprothèse et le monde des professionnels de l'audition, éditée par Parresia (auparavant EDP Santé).

Créée depuis 1991, elle est aujourd'hui internationalisée : France, Espagne, Allemagne, Grande-Bretagne, Italie

En France, elle est associée à une autre revue destinée plus particulièrement aux médecins ORL : Audiology infos.

La revue est également associée à un site grand public d'informations sur les aides auditives et les questions d'audition.

Audio infos publie 9 numéros par an, ainsi que 3 hors-séries.

Audiology infos publie 4 numéros par an.

Depuis janvier 2019, Corinne Couté est la rédactrice en chef d'Audio infos et d'Audiology infos.

Site spécifique 
www.edp-audio.fr Site de la revue Audio infos et Audiology infos
www.audition-infos.org Site grand public de la revue

Trouble de l'audition
Revue de médecine